Ensilering kan henvise til:

 Ensilering, en proces til fremstilling af Ensilage
 Ensilering (dokumentarfilm fra 1948) - dansk undervisningsfilm fra 1948 af Ove Sevel
 Ensilering (dokumentarfilm fra 1957) - dansk dokumentarfilm fra 1957 af Ernst Møholt